La station Midway est une station spatiale fictive dans l'univers de la série télévisée Stargate Atlantis. Elle se situe dans le vide spatial entre la galaxie de Pégase et de la Voie lactée. Son rôle est de servir de lien pour le pont inter-galactique entre le SGC et Atlantis.

Équipement 
La station possède deux modèles de porte des étoiles : une de la galaxie de Pégase et une de la Voie lactée, chacune d'entre elles étant reliée à une série de seize portes des étoiles reliant respectivement Atlantis et le SGC. Il faut environ 15 minutes pour rejoindre la station depuis Atlantis ou la Terre. La partie centrale de la station est occupée par la salle d'embarquement commune aux deux modèles de portes des étoiles, tandis qu'une salle de contrôle permet de visualiser et de contrôler les deux portes des étoiles. Les voyageurs et l'équipage de la station sont logés dans de modestes quartiers situés dans les flancs de la station et comprenant chacun un lit superposé et télévision.

En cas d'urgence, un jumper plein de vivres est amarré en permanence à la station, ce qui permet à l'équipage de s'échapper en attendant la récupération par un DSC-304.

Équipage connu 
 Bill Lee
 Peter Kavanagh
 Samantha Carter (avant sa nomination sur Atlantis)
 Dempster (scientifique mort pendant l'attaque de la station)

Historique 
Lors des premiers essais, la construction de la station par le Dédale n'était pas achevée, seul une structure métallique maintenait les deux portes ensemble, c'est donc un jumper piloté par le lieutenant-colonel John Sheppard qui traversa en premier la station. Par la suite elle fut terminée, ce qui permit des voyages à pied.

Dans l'épisode Infiltration Wraith, Teal'c se rend sur Atlantis pour conseiller Ronon en vue de l'interview que la CIS veut lui faire passer. À cette occasion ils doivent retourner sur Terre en passant par la station. Alors qu'ils patientent pendant la quarantaine de 24h, les Wraiths envahissent la station spatiale intermédiaire dans le but d'envahir la Terre. Pendant l'attaque, les ordinateurs sont sabotés et l'auto-destruction s'enclenche. Les occupants humains s'échappent grâce au jumper qui est conservé à bord pour ce genre d'urgence, ils seront secourus plusieurs jours plus tard par le Dédale. L'attaque se solde par un échec, autant sur la station que dans le SGC, grâce à Teal'c, à Ronon et à John Shepard.

Références

Liens externes 
 Midway (station spatiale) sur StargateFusion

Vaisseau de Stargate

en:Earth technology in Stargate#McKay-Carter Intergalactic Gate Bridge
hu:Tau’ri technológia#McKay-Carter intergalaktikus kapuhíd